2022 Wölk FIM Speedway Grand Prix of Germany – czwarta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2022. Zawody odbyły się w dniu 4 czerwca 2022 na Bergring Arena w Teterow.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Kaia Huckenbecka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Norick Blödorn i Lukas Baumann. 

Po dwóch latach przerwy organizatorzy Grand Prix postanowili powrócić do organizacji indywidualnych kwalifikacji przed zawodami.  Każdy z zawodników walczy o najlepszy czas okrążenia, a stawką jest możliwość wyboru numeru startowego -  w kolejności od najszybszego do najwolniejszego zawodnika, w trakcie jednego okrążenia. 

Kwalifikacje do turnieju odbyły się 4 czerwca. Najlepszy czas okrążenia (14.399 s) uzyskał Bartosz Zmarzlik.

Pozycje startowe

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Niemcy
2022
2022 w Niemczech